Betty Mould-Iddrisu (née en 1953), avocate et femme politique ghanéenne ;
 Beverly Mould (né en 1962), une joueuse de tennis sud-africaine ;
 Bob Mould (né en 1960), un musicien américain ;
 Jacob Wrey Mould (1825-1886), un linguiste, architecte et musicien britannique :
 Jon Mould (né en 1991), un coureur cycliste britannique.